Valparaíso, kikötőváros Chilében
Valparaíso, város Mexikó Zacatecas államában
Valparaíso, község Brazília São Paulo államában
Valparaíso, község Kolumbia Antioquia megyéjében
Valparaíso, község Kolumbia Caquetá megyéjében
Valparaiso város Florida állam Okaloosa megyéjében
Valparaiso, Indiana állam Porter megyéjének székhelye
Valparaiso falu Nebraska állam Saunders megyéjében